Список крупнейших островов России — перечень островов России с минимальной площадью 1000 квадратных километров.

В данном списке представлены название крупнейших островов, их площадь (в км.кв.) и архипелаг (группа островов), куда он входит

Примечания 

Списки островов